V70  peut faire référence à :
 NEC V70, un microprocesseur fabriqué par NEC Corporation ;
 Occupant d'un autobus blessé dans une collision avec un piéton ou un animal, d’après la classification internationale des maladies ;
 Volvo V70, une automobile du constructeur suédois Volvo.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres